La gara di nuoto dei 50 metri stile libero femminili dei campionati mondiali di nuoto 2017 è stata disputata il 29 luglio e il 30 luglio presso la Duna Aréna di Budapest. Vi hanno preso parte 88 atlete provenienti da 80 nazioni.

La competizione è stata vinta dalla nuotatrice svedese Sarah Sjöström, mentre l'argento e il bronzo sono andati rispettivamente all'olandese Ranomi Kromowidjojo e alla statunitense Simone Manuel.

Medaglie

Programma

Record 
Prima della manifestazione il record del mondo e il record dei campionati erano i seguenti.

Durante la competizione è stato battuto il seguente record:

Risultati

Batterie

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni
 
 
 
 

Stile libero 50 F